Waginger steht für:

 den Waginger See

Waginger ist der Familienname folgender Personen:

 Alice Waginger (* 1989), österreichische Sängerin und Autorin
 Michael Waginger (Künstler) (1642–1713), österreichischer Maler des Barock
 Michael Waginger (* 1979), deutscher Eishockeyspieler

Siehe auch: Waging